Гарбор-Брідж — поширена назва мостів в англомовних країнах

Гарбор-Брідж (Сідней) — міст через затоку Порт-Джексон в Сіднеї.
Гарбор-Брідж (Окленд) — міст через затоку Вайтемата в Окленді.